La Libertad ist der Name folgender Municipios:

 Municipio La Libertad (El Salvador), Municipio in El Salvador
 Municipio La Libertad (Petén), Municipio in Guatemala
 Municipio La Libertad (Huehuetenango), Municipio in Guatemala
 Municipio La Libertad (Comayagua), Municipio in Honduras
 Municipio La Libertad (Francisco Morazán), Municipio in Honduras
 Municipio La Libertad (Chiapas), Municipio in Mexiko